Oh My God eller Oh My God! kan syfta på:

 Oh My God! – ett album av Linda Sundblad från 2006
 Oh My God (sång) – en låt av Guns N' Roses från 1999
 Oh My God (låt av Le Kid) – en låt av Le Kid från 2011
 Oh My God! (låt) – en låt av The Moniker från 2011
 Oh My God! What Have I Done? – den svenska indiegruppen Hell on Wheels andra album